Rókalyuk-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Rókalyuk-barlang, isztiméri barlang.
 Rókalyuk-barlang, pécsi barlang.
 Rókalyuk-barlang, a Haragistyai-rókalyuk másik neve.
 Rókalyuk-barlang, a Hársfa-lyuk-barlang másik neve.
 Rókalyuk-barlang, a Kaptárkői-barlang másik neve.